Black and Blue ( schwarz und blau) steht für

 ein Album der britischen Rockband Rolling Stones; siehe Black and Blue
 ein antirassistischer Song aus dem Jahr 1929; siehe (What Did I Do to Be so) Black and Blue?
 ein Album der US-amerikanischen Pop-Gruppe Backstreet Boys; siehe Backstreet Boys/Diskografie#Alben
 ein Musical; siehe Black and Blue (Musical)
 den Originaltitel des US-amerikanischen Filmdramas Black and Blue – Du entkommst mir nicht von 1999
 Black and Blue, ein US-amerikanischer Thriller von 2019
 Black ’n Blue, eine US-amerikanische Glam-Metal-Band aus Portland, Oregon
 Kurzbezeichnung für das US-Plattenlabel Black and Blue Records (Schreibweise oft: Black & Blue Records)